Mosquito (spanisch, „kleine Fliege“, von lateinisch musca, „Fliege“) steht für 

 ein blutsaugendes Insekt, siehe Stechmücken
 De Havilland DH.98 Mosquito, ein britisches Flugzeugbaumuster der Zeit des Zweiten Weltkrieges
 Mosquito-Motor, einen Zweitaktmotor
 The Mosquito, ein Geräuschsender zur Vertreibung von Jugendlichen
 Mosquito-Klingelton, ein Klingelton aus hochfrequenten Tönen
 Glasflügel 303 Mosquito, ein Segelflugzeug
 SIG Sauer Mosquito, eine Kleinkaliberpistole
 Mosquito (Film), ein US-amerikanischer Film von Gary Jones von 1994
 Mosquito (Automarke), ehemalige britische Automarke (1974–1987)
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers C. L. Hollier Services (1989–1993)

Siehe auch:
 Moskito
 Musquito